Berrueco o berroqueño puede referirse a:
Peña aislada de granito (piedra berroqueña). Con ese término o derivados, da origen a diversos topónimos:
Berrueco, municipio de Zaragoza (España).
El Berrueco, municipio de Madrid.
Barruecopardo, provincia de Salamanca.
Castillo de Berroquejo, en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz.
Castillo del Berrueco, en el término municipal de Torredelcampo, provincia de Jaén.
Castillo de Berrueco en el término municipal de Berrueco.

Otros usos
Pueblo berroqueño, en el que el granito es material de construcción

Barrueco (página de desambiguación), con el significado de "perla irregular".

Notas